

Musica 
 Unici – singolo di Renato Zero del 2010
 Unici – album di Nek del 2016
 Unici – singolo di Nek del 2016

Altro 
 Unici – programma televisivo italiano